Schwedisch oder schwedisch steht für:

 schwedische Sprache
 schwedische Küche
 bezogen auf das Land Schweden

Siehe auch: